Белінда Бенчич була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Олена Весніна.

Домініка Цібулкова виграла титул, у фіналі перемігши Кароліну Плішкову з рахунком 7–5, 6–3.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Aegon International
2016